Indonesië
 Mejayan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java
 Mejayan (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java